Inteligentní síť může znamenat:

 energetika
 Inteligentní sítě (Smart grid) – silové elektrické a komunikační sítě, které umožňují regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase

 telekomunikace
 Inteligentní síť (Inteligent network –  IN) –  síťová architektura umožňující telefonním operátorům poskytovat pokročilé telekomunikační služby (value-added services)